Тихола () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Альмансора. Занимает площадь 70 км². Население 3955 человек (на 2010 год). Расстояние 165 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Tíjola
 Tíjola
 Tíjola

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии